Боничес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Куэнка. Население — 151 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Blog de Boniches (Cuenca) 

Муниципалитеты Куэнки